Karlby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Karlby Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Karlby Sogn i Norddjurs Kommune
 Karlby Kirke (Syddjurs Kommune) – en kirke i Krogsbæk Sogn i Syddjurs Kommune